Йо́ри Ле́хтеря (; ) — финский хоккеист, центральный нападающий клуба «Таппара». Призёр Олимпийских игр 2014 года и чемпионата мира 2014 года в составе сборной Финляндии.

Клубная карьера 

Йори Лехтеря начал заниматься хоккеем в своём родном городе Хельсинки, в местной детской хоккейной школе клуба «Йокерит». В основу этой команды Лехтеря пробился в сезоне 2006/07. В своём дебютном сезоне на высшем уровне чемпионата Финляндии Лехтеря провёл на площадке 28 матчей и набрал 12 (6+6) очков. Однако уже в следующем сезоне перспективного игрока переманил клуб «Таппара», также выступающий в высшей лиге Финляндии, где Йори провёл три сезона своей профессиональной карьеры. В 2008 году Лехтеря был задрафтован в 3 раунде под общим 65-м номером клубом НХЛ «Сент-Луис Блюз», за который, тем не менее, он так и не сыграл. Попытка пробиться в основу североамериканской команды пришлась на конец сезона 2008/09. В общей сложности, Лехтеря провёл в составе фарм-клуба «блюзменов» 14 матчей и набрал 3 (1+2) очка.

Сезон 2009/10 стал самым успешным для форварда за всё время выступлений в Финляндии. Лехтеря набрал 69 очков в регулярном чемпионате, забросив 19 шайб и отдав 50 результативных передач. После завершения чемпионата Йори завоевал два индивидуальных трофея: Лассе Оксанен Трофи — приз, присуждаемый самому ценному игроку регулярного чемпионата Финляндии по результатам голосования журналистов, и Вели-Пекка Кетола Трофи, вручаемый лучшему бомбардиру сезона. По окончании сезона на нападающего обратило внимание руководство ярославского «Локомотива». 31 мая 2010 года стало известно о том, что Йори Лехтеря подписал двухлетний контракт с ярославским клубом.

Решение покинуть «Локомотив» по окончании сезона 2010/11, даже несмотря на то, что у форварда остался ещё год действующего контракта, стало судьбоносным — Йори удалось избежать авиакатастрофы 7 сентября 2011 года, в которой погибли игроки, тренеры и персонал «железнодорожников».

11 мая 2011 года в СМИ прошла информация о том, что в услугах нападающего заинтересована новосибирская «Сибирь». Спустя неделю эта информация официально подтвердилась руководством клуба, после чего с Лехтеря был подписан контракт. Дебют в новосибирской команде у форварда омрачился многочисленными травмами, из-за которых Йори смог принять участие лишь в 25-и играх регулярного чемпионата КХЛ сезона 2011/12. Летом 2012 года контракт нападающего с «Сибирью» был продлён. 17 сентября в гостевом матче с московским «Спартаком» Лехтеря оформил, так называемый, хет-трик Горди Хоу — для этого необходимо в одной игре отметиться голом, результативной передачей и дракой. 21 декабря, по итогам голосования журналистов, Йори Лехтеря попал в состав на Матч звёзд КХЛ 2013.

По окончании сезона 2013/14 генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский в одном из интервью заявил о том, что Лехтеря ведёт переговоры о заключении контракта с командой НХЛ «Сент-Луис Блюз» и контракт между «Сибирью» и игроком расторгнут.

По возвращении из НХЛ Йори Лехтеря подписал контракт с клубом СКА из Санкт-Петербурга. В сезоне 2019/20 он провёл на площадке 51 игру и набрал 30 очков при показателе полезности +4. В матчах плей-офф финский нападающий по площадке не появлялся.

12 мая 2020 года перешёл в московский «Спартак», контракт подписан до 30 апреля 2021 года. В сезоне 2020/21 провёл в общей сложности 45 матчей и набрал 46 (9+37) очков и стал лучшим бомбардиром «Спартака», набирая в среднем 1.02 очка за игру и по этому показателю продемонстрировал свой лучший результат за время выступления в КХЛ. 16 июня 2021 года продлил контракт с клубом ещё на один сезон. 14 июня 2022 года покинул клуб по истечении срока контракта. За два сезона в составе «Спартака» провёл 95 игр, набрав 87 (20+67) очков.

16 июня 2022 года подписал контракт на один сезон с финским клубом «Таппара», за который выступал с 2007 по 2009 год.

Карьера в сборной 
В 2007 году Йори Лехтеря был приглашён в молодёжную сборную Финляндии, но принять участие в молодёжном чемпионате мира ему не удалось из-за травмы плеча. В составе главной сборной форвард принял участие в чемпионате мира 2010 в Германии. Неоднократно был участником хоккейных евротуров.

В 2014 году попал в состав сборной Финляндии на Олимпийские игры в Сочи, где стал бронзовым призёром.

В 2014 году на чемпионате мира в Минске в составе сборной Финляндии стал серебряным призёром, сделав в финале две результативные передачи, и набрал 12 очков (3+9).

31 декабря 2018 года, в уездном суде Пирканмаа, прошло судебное разбирательство в ходе которого хоккеисту было предъявлено обвинение в совершении наркопреступления, связанного с крупномасштабной торговлей наркотиками в регионе Тампере.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата Финляндии: 2007
 Бронзовый призёр чемпионата Финляндии: 2008
 Бронзовый призёр чемпионата КХЛ: 2011
 Бронзовый призёр юношеского чемпионата Финляндии: 2004, 2005
 Обладатель Лассе Оксанен Трофи: 2010
 Обладатель Вели-Пекка Кетола Трофи: 2010
 Бронзовый призёр Олимпийских игр: 2014
 Серебряный призёр чемпионата мира: 2014

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Хоккеисты Финляндии
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные центральные нападающие
Игроки сборной Финляндии по хоккею с шайбой
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Игроки ХК «Йокерит»
Игроки ХК «Таппара»
Игроки «Пеория Ривермен»
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «Спартак» Москва